Гурт (устаревшее, разговорное гуртом) — сообща, вместе, оптом (заимствовано в XVIII веке из  «стадо», «загон для овец», от  «загон для овец»).

Другие значения:
 Гурт — ребро или рант монеты, жетона, медали и так далее.
 Гурт — в сельском хозяйстве, стадо крупного рогатого скота мясного направления.
 Гурт — в сельском хозяйстве, то же, что и бурт — хранилище, куча овощей или зерна, укрытая соломой и тому подобное для их хранения.
 Гурт — в архитектуре — горизонтальный выступ, профилированный пояс.
Имена:
 Назаров, Гурт (род. 1949) — туркменский оперный певец.
 Гурт — герой из книги Вальтера Скотта «Айвенго».
На других языках:
  — деревня.

Примечания